Циркуляция элит, теория круговорота элит — концепция, утверждающая, что революции и смены режима происходят, когда новая элита приходит на место старой. Обычные люди, в элиту не входящие, не играют значительной роли и лишь плывут по течению. Сформулирована итальянским социологом Вильфредо Парето.

Понятие циркуляции элит имеет два определения: циркуляции как социального и как политического процесса. В первом случае циркуляция элит — это процесс качественных изменений элит как субъектов социального процесса под влиянием экономических и других факторов. Во втором случае под циркуляцией элит понимается смена индивидов, составляющих властную элиту.

Сущность процесса 
В общем смысле Парето определяет элит как людей, лучших в своей сфере деятельности. Теория о циркуляции фокусируется на политических элитах, поэтому далее Парето выделяет в обществе две группы — правящую элиту (людей, имеющих в той или иной мере значимую роль в правительстве) и всех остальных.

Наличие политической власти, однако, не совершенно безусловно предполагает наличие выдающихся качеств. Для этого нужно открытое общество с высокой социальной мобильностью, в котором у талантливых людей есть возможность прийти к власти. В реальности этому нередко мешают факторы вроде семейных связей — даже если когда-то позицию получил действительно одарённый человек, впоследствии она по его связям может достаться тому, кто ей не соответствует.

Когда правящая элита блокирует каналы мобильности и ограничивает возможность прихода к власти извне, естественный социальный порядок нарушается. По Парето, созданный дисбаланс может привести или к созданию новых каналов мобильности, или к государственному перевороту.

Процесс циркуляции элит может быть либо постепенным, естественным и «эволюционно» обсуловленным, либо стремительным, связанным с революцией. В первом случае смена элит обусловлена естественной постепенной деградацией правящей элиты, качественными изменениями в обществе и появлением у него потребности в смене аристократии (хотя Парето и проводит чёткое разграничение между понятиями «элита» и «аристократия», однако он часто использует их как синонимы). Кроме того, элита в любом случае взаимодействует с народными массами, и в ходе этого взаимодействия выдающиеся представители последних также поднимаются в круг элит, что ведёт к их обновлению. Парето считает, что процесс циркуляции элит, главным образом, является постепенным процессом их трансформации.

Ни одна элита не может внезапно появиться и внезапно исчезнуть. Она постепенно выделяется и теряет свои компетенции, вследствие чего происходит её смена новой элитой, и так происходит бесконечно, в этом заключается элитный цикл. Он состоит из нескольких стадий: становление какой-либо социальной группы правящей элитой; процесс стабильного функционирования у аппарата управления, властепредержание, в ходе которого происходит развитие элиты, раскрытие её сущности; завершается элитный цикл деградацией элиты и её так называемой гибелью, в ходе которой внутри элиты происходит распад. Во время процесса гибели старой элиты, своё восхождение уже начинает новая элита.

Виды элит 
Парето выделил шесть типов элит, из которых наибольшее значение придал первому и второму — «лисам» и «львам» (что частично позаимствовано у Макиавелли). Львы консервативны, бюрократичны, авторитарны и решительны, лисы же опираются на инновации, манипулирование, хитрость, пропаганду. По Парето, эффективное правительство должно включать представителей обоих классов; он приводит примеры Вильгельма I («лев») и Отто фон Бисмарка («лис»). Если в правительстве слишком много «лис», то рано или поздно режим потеряет устойчивость из-за коррупции, и тогда на их место придут решительные «львы». Если же, напротив, правительство по большей части «львиное», оно неизбежно станет излишне бюрократическим, громоздким и неэффективным, требуя вмешательства «лис».

Сущность циркуляции элит заключается в естественности процесса смена «лис» «львами» и наоборот. И у тех, и других есть свои преимущества и недостатки; динамичность общества предполагает, что в разное время ему нужны разные типы элит, что и порождает циркуляцию.

См. также 
 Теория элит

Примечания 

Теория элит
Политология